Teitge ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Teitge (1899–1976), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Heinrich Teitge (1900–1974), deutscher Mediziner und SS-Führer
 Heinz H. Teitge (* 1940), deutscher Jazztrompeter

Siehe auch:
 Teitgen